Ламаниха:

 Ламаниха — деревня в Вологодской области;
 Ламаниха — река на Алтае.